

Sigle 
Magnetoencefalografia – tecnica di neuroimaging funzionale
 Metodo di eliminazione di Gauss – metodo per la risoluzione di sistemi lineari, calcolo dell'inversa e determinazione del rango di una matrice
Misura dell'empowerment di genere
Motionless Electromagnetic Generator – ipotetico dispositivo che dovrebbe produrre più energia di quanta ne consumi
Movimento eucaristico giovanile – movimento ecclesiale guidato dai gesuiti
 Monoetilenglicole – composto chimico meglio noto come glicole etilenico

Codici 
 MEG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Malanje (Angola)
 meg – codice ISO 639-3 della lingua mea

Letteratura 
 MEG (MEG: A Novel of Deep Terror) – romanzo di Steve Alten del 1997

Musica 
 Meg – cantante italiana
 Meg – cantante giapponese
 Meg – album di Meg del 2004
 MEG – chitarrista giapponese

Onomastica 
 Meg – nome proprio di persona inglese femminile